

Ляльшур — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Ляльшур — присілок, Шарканський район, Удмуртія